Ро́берт «Роб» Джеймс-Коллье́р (, род. , Стокпорт, Большой Манчестер, Англия) — английский актёр и модель.

Биография 
Роберт Джеймс-Колльер родился в Стокпорте, Большой Манчестер. Окончил школу Святого Патрика в Эклсе. Колльер имеет степень университета Хаддерсфилд и Манчестерского института науки и технологий.

Карьера 
В 2006 году Колльер получил эпизодическую роль в телевизионной драме «Новая улица закона» и сериале «Бесстыдники». В том же году он присоединяется к актёрскому составу телесериала «Улица коронаций». В октябре 2008 года Колльер покинул шоу. С 2010 по 2015 года актёр исполнял роль Томаса Барроу в телесериале «Аббатство Даунтон». С 2019 года по настоящее время исполняет роль замдиректора школы Мартина Эвершеда в телесериале Экли Бридж. В 2021 году в свет вышел фэнтезийный телесериал «Судьба: Сага Винкс», основанный на мультсериале «Клуб Винкс», где Роберт сыграл роль руководителя специалистов — Сильвы. В 2019 и 2022 году снова вернулся к роли Томаса Барроу в двух полнометражных фильмах.

Личная жизнь 
У Колльера есть сын, рождённый в 2010 году.

Фильмография

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале